Der Angriff der leichten Brigade steht für:
 Attacke der Leichten Brigade, Angriff der Briten im Krimkrieg
 Der Verrat des Surat Khan, auch Der Angriff der leichten Brigade, US-amerikanischer Abenteuerfilm (1936)
 Der Angriff der leichten Brigade, britischer Historienfilm (1968)